Стры́па () — река в Тернопольской области Украины, левый приток Днестра.  

Образуется слиянием Главной и Волочковецкой Стрып в Зборове. Притоки — Восточная Стрыпа, Малая Стрыпа, Гребелька, Заруда, Высушка, Студенка, Самец, Ольховец.

Средняя ширина русла в среднем течении — 30 м.

На берегах Стрыпы расположены города Зборов и Бучач. От Бучача до устья течёт глубоким, узким оврагом, который ниже Бучача образует каньонные участки.

Под стенами каньона дикие девственные леса. Большое количество водопадов (в частности около сёл Лещанцы, Русилов, Скоморохи). Особенно живописны водопад «Девичьи слёзы» вблизи турбазы «Лесная» и Русиловский каскад.

В 1915—1916 гг. по реке проходила линия фронта между австро-венгерскими, немецкими и русскими войсками.

Примечания

Литература 
 

Притоки Днестра
Реки Зборовского района
Реки Козовского района
Реки Теребовлянского района
Реки Бучачского района